

События 
 Консулы имп. Магн Максим (II раз); имп. Феодосий (II раз) и Матерн Кинегий.
 Феодосий двинулся против Максима. Август — В упорной битве на берегу Савы в Паннонии благодаря коннице готов и аланов Феодосий разбил Максима. Максим был схвачен и казнён.
 388—390 — Феодосий в Италии.
 Разрыв табгачей с Муюном Чуем.

Родились 
 Галла Плацидия — дочь римского императора Феодосия Великого.
 Мамиконян, Вардан — армянский полководец (спарапет), князь, национальный герой, святой в Армянской Апостольской Церкви.
 Яо Хун — последний император государства Поздняя Цинь.

Скончались 
 27 августа — Магн Максим, император-узурпатор Запада Римской империи.
 Андрагафий — римский военный деятель конца IV века.
 Флавий Бавтон — римский полководец и консул.
 Баламир (вождь гуннов) — царь или соправитель двоецарствия гуннов.
 Ван Сяньчжи — китайский каллиграф, художник, поэт и чиновник империи Цзинь.
 Матерн Кинегий — римский политический деятель конца IV века.
 Маркиан Кирский — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Павлин II (архиепископ Антиохийский).
 Секст Клавдий Петроний Проб — римский политик и консул середины IV века.
 Фемистий — государственный деятель Римской империи.
 Флавий Виктор — римский император-узурпатор.
 Цифу Гожэнь — сяньбийский вождь, основатель государства Западная Цинь.
 Шапур III — царь царей (шахиншах) Ирана.
 Юстина (императрица) — вторая супруга императора Римской империи Валентиниана I.

См. также